Барон може да се односи на:

 Барон, племићка титула

или

 Барон (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Барон (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Барон (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Барон (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара